Резиновое лицо — телевизионный фильм 1981 года, снятый для телеканала CBC Television с Джимом Керри в главной роли.

Сюжет 
Тони весельчак который временно работает посудомойщиком в ночном клубе и студентка по имени Дженни. Первый мечтает стать звездой стендапов и дебютировать на сцене клуба, где он моет посуду. Вторая — начинающий драматург с комплексом боязни сцены. Паре предстоит решить проблемы друг друга.

Критика 
Фильм получил отрицательные отзывы на сайте IMDb 3,4 балла из 10 возможных.

Прокат 
Фильм был выпущен на DVD 23 января 2007 года.

Интересные факты 
 Изначально название фильма было «Знакомство с Джанет», в котором главную роль играет девочка-подросток, а персонаж Джима Керри занимает второстепенное или, возможно, даже третье место по сравнению с матерью девочки, которая получает первое место. Название было изменено на «Rubberface» после того, как Джим Керри обрёл славу в 1980-х годах.
 Это первый фильм Джима Керри.

Примечания